Mour peut désigner :
 Mour, une localité du Cameroun dans la commune de Goulfey ;
 Mour, une localité du Cameroun dans la commune de Logone-Birni ;
 Mour, une localité de France dans la commune de La Barthe-de-Neste.